«Кани́кулы любви́» (; ) — песня японского поп-дуэта The Peanuts (), вышедшая в 1963 году и получившая международную известность. Авторы песни — Хироси Миягава (宮川泰, музыка) и Токико Иватани (岩谷時子, текст).

Уже в 1964 году она была издана в СССР Всесоюзной студией грамзаписи «Мелодия» на третьей части сборника «Музыкальный калейдоскоп» (гранд, Д—14651-2) и пользовалась большим успехом.

В 1965 году мелодия песни прозвучала в фильме «Иностранка» в исполнении духового оркестра.

Вскоре поэт Леонид Дербенёв сочинил для неё русский текст («У мо́ря, у си́него мо́ря»), и в таком виде она прозвучала в фильме «Нежность» (1966, режиссёр Эльёр Ишмухамедов), после чего песня завоевала всесоюзную популярность, став одним из «документов эпохи» 1960-х гг. и получив название «Каникулы любви». В том же году она прозвучала в исполнении Нины Пантелеевой под названием «Песня о счастливой любви» (миньон, Д—00015983-4). В советских фильмах «Ошибка резидента» (1968 год) и «Судьба резидента» (1970 год) отрывок из песни «Каникулы любви» использован в качестве радиопозывных зарубежного разведцентра неназванной страны (вероятно ФРГ). В 1988 году группа «Мистер Твистер» записала свою версию песни для дебютного альбома.

Фрагмент текста

Версия группы W 

В 2004 году песню выпустила как сингл японская группа W (дуэт Ай Каго и Нодзоми Цудзи, девушек-идолов из проекта Hello! Project). Их версия достигла 10 места в японском национальном чарте, публикуемом компанией Oricon.

Другие кавер-версии

На японском языке 
 ORIGA (Ольга Яковлева) («All about ORIGA 1994—2014» посмертный альбом, изданный в 2015 году)
 Кавер-версия дуэта Charan-Po-Rantan
 Группа Колибри (концерт в Северодвинске, 13.01.1993)

На русском языке 
 Нина Пантелеева
 Венера Майсурадзе
 Мистер Твистер
 Владимир Маркин
 Леонид Агутин (в «Старых песнях о главном — 2», 1996)
 Мария Пахоменко
 Gagarin Brothers
 ВИА Юность (п/у Вадима Зайдина)
 Трио Marshmallows

В фильмах 
  — «Нежность» (режиссёр — Эльёр Ишмухамедов)
  — «Зареченские женихи» (режиссёр — Леонид Миллионщиков)
  — «Жил-был настройщик» (режиссёр — Владимир Алеников)
  — «Чёрный кот» (музыкальный телефильм), исполняет Мария Тхоржевская
  — «Карп отмороженный» (режиссёр — Владимир Котт)

Ссылки 
 «У моря, у синего моря» — текст и аккорды
Видео:
 Телешоу «Две звезды»

Примечания 

Песни по алфавиту
Песни СССР
Песни на слова Леонида Дербенёва
Песни 1963 года
Песни на японском языке
Песни конкурса Кохаку ута гассэн
Песни на русском языке